Gueorgui Kushinashvili –en georgiano, გიორგი ყუშიტაშვილი– es un deportista georgiano que compite en boxeo. Ganó una medalla de oro en el Campeonato Europeo de Boxeo Aficionado de 2022, en el peso crucero.

Palmarés internacional

Referencias

Boxeadores de Georgia
Georgianos del siglo XXI